Buche de paloma puede referirse a:
 el nombre común de la planta Fumaria capreolata
 el nombre común de la planta Fumaria officinalis